Trie kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Trie-Château, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Trie-la-Ville, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Trie-sur-Baïse, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,